

Blind Justice